Vitrolles je lahko:

 Vitrolles, francoska občina v departmaju Hautes-Alpes,
 Vitrolles, francoska občina v departmaju Bouches-du-Rhône,
 Baron de Vitrolles, francoski politik Eugène François Auguste d'Arnaud (1774-1854).

Glej tudi 
Vitrolles-en-Luberon, francoska občina v departmaju Vaucluse